Jon Larrinaga puede referirse a:

 Jon Larrinaga Apraiz, político español nacido en 1948.
 Jon Larrinaga Muguruza, ciclista español nacido en 1990.